Pitane in Eolide – antica polis dell'Eolide.
Pitane in Laconia – una delle oba in cui era suddivisa la polis di Sparta